Bibermühle steht für:
 Bibermühle (Ramsen), Ortsteil der Gemeinde Ramsen SH, Kanton Schaffhausen, Schweiz
 Bibermühle (Tengen) Ortsteil der Stadt Tengen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Bibermühle (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Biebermühle